Le mardi  est le 268 jour de l'année 1827.

Naissances 
 Simon J. Schermerhorn (mort le ), homme politique américain

Décès 
 Jacques Edme Régnault de Beaucaron (né le ), homme politique français

Autres événements

Voir aussi 
 25 septembre et septembre 1827